Григорий Демидов:
 Демидов, Григорий Акинфиевич (1715—1761) — русский предприниматель и меценат.
 Демидов, Григорий Александрович (1765—1827) — действительный камергер, гофмаршал, старший гофмейстер, заводовладелец.
 Демидов, Григорий Александрович (1837—1870) — русский композитор, автор романсов и маршей. 
 Демидов, Григорий Викторович (род. 1948) — украинский политик, депутат Верховной рады I созыва.